A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2008/2009 foi a 76ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 10 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 21º Título.

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Extra jogos com equipas da Proliga (estes extra jogos contaram para a clasificação da fase regular)

Como visitante

Como visitado

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2232&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2232&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014